Kolitz, ist ein deutscher Familienname.

 Louis Kolitz (1845–1914), Maler
 Jitzhak Kolitz (1922–2003), Oberrabbiner von Jerusalem
 Zvi Kolitz (1912–2002), Filmemacher, Autor und Zionist